Lucas Achtschellinck (1626 - 1699) – pittore fiammingo
 Pieter Achtschellinck (XVII secolo) – pittore fiammingo